Zielony Dół – osada w powiecie puckim, w gminie Krokowa
 Zielony Dół – parów w Lesie Wolskim w Krakowie
 Zielony Dół – ulica w Krakowie